2007 — две ты́сячи семь — может означать:

 натуральное число между 2006 и 2008.
 2007 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2007 год в литературе

В кино и театре 
 2007 год в кино
 2007 год в театре

В музыке 
 2007 год в музыке

В науке 
 2007 год в науке